Cette page est une liste d'événements qui se sont produits durant l'année 2016 en Lorraine.

Événements 

 Metz Handball remporte le titre national de handball féminin.

 L'ASNL est champion de France de football de seconde division, le Football Club de Metz est troisième de cette même compétition. Les deux clubs lorrains accèdent à la ligue 1.

Février 

 21 février, anniversaire du début de la bataille de Verdun :  réouverture du Mémorial de Verdun, après 3 ans de travaux de rénovation et d'agrandissement.

Mars 
 26 et 27 mars : la Société de tir de Nancy organise le championnat de France des clubs de tir à 10 mètres. La compétition se déroule au parc des Sports de Vandoeuvre-lès-Nancy.

Avril 

 1 avril : une météorite tombe à Anoux.
 16 avril : Patrick Weiten devient député UDI de la  de la Moselle, en remplacement d'Anne Grommerch, décédée.
 23 avril : le jardin botanique du Montet est rebaptisé Jardin botanique Jean-Marie Pelt

Mai 
 l'Association sportive Nancy-Lorraine est assurée du titre en deuxième division à la suite de sa victoire sur Evian TG.
 27 et 28 mai : Le rallye de Lorraine se déroule près de Saint-Dié.
 29 mai : 
 Angela Merkel et François Hollande ensemble à Verdun pour la célébration du centenaire de la bataille;
 et pour l'inauguration officielle du mémorial de Verdun rénové et agrandi, à la même date qu'avait choisie le général de Gaulle pour fêter le cinquantenaire de la bataille en 1966.

Juillet 
  : la Communauté urbaine du Grand Nancy devient la Métropole du Grand Nancy à la suite du décret du , après avis favorable de la totalité des conseils municipaux des communes intéressées

 3 juillet : mise en service du second tronçon de la LGV Est européenne entre Baudrecourt et Vendenheim.

Août
 Reine de la mirabelle 2016 : Marine Welter

Septembre 

 4 septembre : Justine Kamara est élue Miss Lorraine 2016 à Vittel.

 30 septembre, 1 et 2 octobre : Festival international de géographie, à Saint-Dié-des-Vosges, sur le thème : Un monde qui va plus vite ?.

Octobre 
 8 au 16 octobre : fête de la Science 2016 en Lorraine

Inscriptions ou classements aux titre des monuments historiques

 En Meurthe-et-Moselle : Muséum-aquarium de Nancy

 En Moselle : Nécropole mérovingienne d'Audun-le-Tiche

Naissances

Décès 

 12 février à Nancy : Daniel Prévot, né le  à Rouceux (Vosges), mathématicien, spéléologue et lichénologue français.

 5 mai à Nancy : François Roth, né le  à Gien (Loiret), historien français. Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Nancy, il est spécialiste de l'histoire contemporaine en Lorraine et a notamment dirigé la revue Annales de l'Est.

 14 décembre à Fameck : Mario Giubilei, né le , prêtre ouvrier français d'origine italienne qui a consacré sa vie à la jeunesse et aux populations défavorisées de la vallée de la Fensch, en Moselle, France. Il est également connu comme l'un des fondateurs du Festival du Film Arabe de Fameck qu'il a longtemps présidé.

Voir aussi 
 L'année 2016 dans le monde
 2016 en France, 2016 en Suisse, 2016 en Italie
 Bibliographie de la Chronologie de la Lorraine

Notes et références 
Cet article est en partie issu de l'article De 2016 à 2020 en Lorraine

Chronologie de la Lorraine
Lorraine